Upravljanje (eng. Control) može značiti: 
 upravljanje je usmjeravanje sistema prema unapred utvrđenim ciljevima. Pojam upravljanja različito se tumači u različitim državama. Upravljanje koje se vezuje za upravljanje stvarima i rukovođenje podrazumijeva se u anglosaksonskoj literaturi. U našem jeziku upravljanje je više usmjereno na poimanje društvenih procesa koji su vezani za svjesnu ljudsku djelatnost koja teži ka određenim ciljevima. 
 automatsko upravljanje, u automatici, je najjednostavniji oblik automatizacije, pri kojem se vođenje procesa odvija prema unaprijed zadanomu programu, tako da signal putuje jednosmjerno od ulaza k izlazu (automatizacija). U širem smislu, automatsko upravljanje je svaki oblik automatizacije, pa čak i najnapredniji oblici regulacije, kakvi se na primjer koriste pri automatskom upravljanju svemirskom letjelicom.
 CNC upravljanje (eng. Computer Numerical Control) je upravljanje alatnim strojevima pomoću posebnih kodiranih naredbi (instrukcija) koje se učitavaju u upravljačkom računalu. 
 upravljanje znanjem je proces prikupljanja, čuvanja, uporabe i prenošenja informacija i znanja korisnih za što učinkovitiji rad neke organizacije.
 upravljanje okolišem je upravljanje međudjelovanjem modernih ljudskih društava i okoliša, te njihovim učinkom na okoliš.
 upravljanje projektima obuhvaća sve organizacijske sposobnosti i tehnike, koje su usmjerene ka ostvarivanju nekog projekta.
 upravljanje izvornim kôdom softverski je postupak pri kojem se izvorni kôd pohranjuje u središnju bazu odnosno spremište (inačice izvornog kôda mogu se pohranjivati u bazu podataka odnosno u datotečni sustav) u kojemu se bilježi svaka promjena kôda kroz povijest.
 daljinsko upravljanje je vođenje tijela ili objekta upravljanja na daljinu, gdje udaljenost između upravljačkoga sustava i objekta upravljanja nije strogo određena (metri, kilometri, stotine tisuća kilometara i više).
 upravljanje (jezikoslovlje), u suvremenom jezikoslovlju (lingvistici), je naziv za sintaktički odnos dvaju dijelova rečenice, kod kojega oblik jednog dijela ovisi o prisutnosti drugoga. Primjerice, u rečenici Ivan vidi Mariju kaže se da glagol vidjeti upravlja svojim objektom (imenicom Marija) jer zbog prisutnosti prijelaznoga glagola ta imenica stoji u akuzativu.
 korporativno upravljanje je sustav nadzornih mehanizama pomoću kojih svi dobavljači presudnih resursa osiguravaju povrate na svoja ulaganja u korporaciju, s pažnjom da ne ugroze dugoročni prosperitet i opstanak poslovnog sustava, odnosno korporacije. 
 upravljanje resursima (resursni menadžment) u organizacijskim znanostima označava učinkovitu i djelotvornu implementaciju organizacijskih resursa kada postoji potreba za njima.
 upravljanje memorijom (engl. Memory Management) u programskom inženjerstvu je upravljanje memorijom računala rezervacijom dijelova memorije za podatke, i oslobađanjem iste od viška podataka.

Izvori